Banyuwangi (regentschap), een regentschap in de Indonesische provincie Oost-Java
 Banyuwangi (stad), een stad in dit regentschap
 Banyuwangi (Bandongan), een plaats in de Indonesische provincie Midden-Java
 Banyuwangi (Banyumas), een plaats in de Indonesische provincie Lampung
 Banyuwangi (Cibitung), een plaats in de Indonesische provincie West-Java
 Banyuwangi (Manyar), een plaats in de Indonesische provincie Oost-Java
 Banyuwangi (Pulo Ampel), een plaats in de Indonesische provincie Bantam
 Banyuwangi (taal)